

Sigle 
Fronte di Liberazione Nazionale. Tale sigla si applica a numerose realtà, in particolare a:
 Fronte di Liberazione Nazionale algerino
 Fronte di Liberazione Nazionale del Vietnam
 Fronte di Liberazione della Napolitania

Codici 
 FLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Florianópolis (Brasile)
 fln – codice ISO 639-3 della lingua dell'Isola Flinders

Trasporti 
 FLN Frisia Luftverkehr GmbH – compagnia aerea regionale tedesca